Никола́й Серге́евич Руса́нов (1859—1939) — русский публицист, критик, мемуарист; революционер, народоволец, затем эсер.

Биография 
Сын зажиточного купца, владельца льняных мануфактур. После окончания Орловской гимназии (1877) недолго учился в Петербургской медицинской академии. С 1878 года принимал деятельное участие в журналистике.

В 1881 году Русанов уехал за границу (с паспортом). Поселившись в Париже, сблизился с П. Л. Лавровым, Л. А. Тихомировым и др. русскими эмигрантами и стал принимать участие в русской революционной журналистике, в особенности в «Вестнике Народной Воли», одним из редакторов которого он был под псевдонимом Тарасова.

С 1895 года он был одним из ближайших сотрудников обновленного «Русского Богатства»: писал корреспонденции из Франции под различными заглавиями, подписываясь псевдонимом Н. E. Кудрин, и статьи литературно-публицистического содержания, подписываясь псевдонимом Подарский. Во всех своих произведениях Русанов обнаруживает очень разностороннюю эрудицию.

В начале своей литературной деятельности он мог считаться одним из первых провозвестников марксизма в России; впоследствии, наоборот, вёл ожесточенную борьбу с ним, по крайней мере, в его русской форме. Признавая почти в полном объёме чисто экономическую сторону учения Маркса, Русанов не считает борьбу классов единственным или даже главным содержанием истории. Рядом с классовой психологией он признает психологию национальную и в своих очерках французской жизни многое объясняет французской национальной психологией.

Являясь вполне определенным и убежденным социалистом, Русанов, тем не менее, не соглашается выдвигать на первый план исключительно промышленный пролетариат и приписывает роль борца за преобразование капиталистического строя в социалистический всем трудящимся классам. В этой борьбе он считает недопустимыми компромиссы трудящихся классов с буржуазией, социалистических партий — с партиями, враждебными социализму.

Теория Ж. Жореса о сотрудничестве классов находит в нём строгого критика и порицателя. Вообще по своему миросозерцанию Русанов очень близок к Н. К. Михайловскому и может считаться его ближайшим учеником и последователем.

С начала 1900-х годов принимал деятельное участие в изданиях «Революционная Россия» и «Вестник русской революции». После амнистии 21 октября 1905 года Русанов вернулся в Петербург. Он был членом редакции газеты «Сын Отечества» с 15 ноября 1905 года до её запрещения в декабре 1905 года.

В мае и июне 1906 года Русанов был членом редакции трёх газет, бывших одна за другой органами соц.-революционной партии и существовавших всего по несколько дней каждая («Дело Народа», «Народный Вестник», «Голос»).

После запрещения этого последнего, когда стало ясным, что издание в России с.-р. газет представляется невозможным, Русанов уехал в Париж. Из Петербурга он писал корреспонденции в парижскую «Humanité» Ж. Жореса.

После Октябрьской революции 1917 активно выступал против большевиков и левых эсеров на страницах газеты «Дело народа». 

В 1918 эмигрировал, вошел в состав Заграничной делегации (с 1928 — Заграничный союз) партии эсеров.

Сочинения 
Из статей Русанова, напечатанных в «Русском Богатстве», составились две его книги: «Очерки современной Франции» (СПб., 1902) и «Галерея современных французских знаменитостей» (СПб., 1906); обе изданы под псевдонимом Н. E. Кудрин. Отдельно под тем же псевдонимом изданы Р. брошюры: «Как организовать выборы» (М., 1906); «О равноправности женщин» (СПб., 1905). Кроме того, им издан сборник: «Политические памфлеты. Серия I. Французские памфлетисты XIX века» (СПб., 1906; сюда вошли переводы памфлетов Корменена, Войе-д’Аржансона, Феликса Пиа, Вермореля). 

Автор мемуаров: «Из моих воспоминаний» (Берлин, 1923), «На Родине» (1931), «В эмиграции» (1929).

Адреса в Санкт-Петербурге 
 Улица Ленина, 19.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Энциклопедия «История отечества», «Большая Российская энциклопедия», 1997 г.

Революционеры России
Народовольцы
Члены ЦК ПСР
Марксисты
Выпускники Орловской гимназии
Журналисты «Русского богатства»
Авторы Энциклопедического словаря Гранат